Typecasting oder Type-Casting bezeichnet:
 in der Informatik die implizite oder explizite Typumwandlung
 im Film die Festlegung eines Schauspielers auf einen bestimmten Charaktertypus, siehe Typecasting (Film)